Чикой:

 Чикой — река в России, правый приток Селенги.
 Чикой — село в Кяхтинском районе Бурятии